Listen — студийный альбом Джордана Рудесса, записанный и выпущенный в 1993 году.

Об альбоме
Listen второй из сольный альбом Рудесса после Arrival, выпущенного в 1988 году. На основании Listen, живых выступлений Рудесса и голосования читателей, журнал Keyboard Magazine присвоил автору звание «Лучшего нового таланта».

Список композиций 
 Listen to the Voice — 3:52
 Inspiration — 5:15
 Beyond the Shoreline — 4:33
 Fade Away — 4:32
 It’s a Mystery — 6:47
 Feel the Magic — 6:26
 Invisible Child — 5:59
 Across the Sky — 7:17
 Take Time — 7:47
 Danielle — 5:19
 Boogie Wacky Woogie — 2:31

Участники записи 
 Джордан Рудесс — пианино, синтезаторы, вокал
 Барбара Бок — вокал
 Джимм Симмонс — бас-гитара
 Крис Амеляр — гитара
 Кен Мэри — ударные

Альбомы Джордана Рудесса